Эрзин:

 Эрзин — село в Эрзинском кожууне Республики Тыва.
 Эрзин — река в республике Тыва

См. также 
 Эрзинь — город в Турции.